A Small Deadly Space е втори и последен студиен албум на британско-американската хевиметъл група Fight, издаден на 18 април 1995 г.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Брайън Тилс – китара
 Марк Хауси – китара
 Джак „Джей Джей“ Браун – бас
 Скот Травис – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Файт
Музикални албуми от 1995 година